Мастерс 1993 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1993 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 7 по 14 февраля 1993 года в конференц-центре Уэмбли, Лондон. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Джеймса Уоттану со счётом 9:5. Для Хендри это была пятая победа на Мастерс подряд. В честь этого уникального достижения трофей Мастерс был передан ему навсегда.

Результаты

Уайлд-кард раунд

Плей-офф

Квалификация 

Победителем квалификационного турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 1993, стал Крис Смолл. В финале он выиграл у Алана Макмануса со счётом 9:1.

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Database 

Мастерс (снукер)
1993 год в снукере